Molekulska formula -{C28H31ClN2O3}- se može odnositi na:

 Rodamin 6G
 Rodamin B